Mutua Madrid Open steht für folgende Tennisturniere in Madrid:

 Madrid Masters, Herrenturnier
 WTA Madrid, Damenturnier